Cinema
 Karate Kid (franquícia), saga de la pel·lícula homònima.
 Karate Kid (pel·lícula de 1984), dirigida per John G. Avildsen i interpretada per Ralph Macchio, Pat Morita i Elisabeth Shue
 Karate Kid 2, pel·lícula de 1986 dirigida per John G. Avildsen i interpretada per Ralph Macchio i Pat Morita
 Karate Kid 3, pel·lícula de 1989 dirigida per John G. Avildsen i interpretada per Ralph Macchio i Pat Morita
 El nou Karate Kid, pel·lícula de 1994 dirigida per Christopher Cain i interpretada per Hilary Swank i Pat Morita 
 Karate Kid (pel·lícula de 2010), dirigida per Harald Zwar i protagonitzada per Jackie Chan i Jaden Smith